Shotton ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick William Shotton (1906–1990), britischer Geologe
 Ryan Shotton (* 1988), englischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Shotton (Flintshire), Ort in Nordwales
 Shotton-Schneefeld, Schneefeld im Coatsland, Antarktika